Pinjin alakban Li Bing:

 Li Ping (1969) kínai válogatott labdarúgó, edző
 Li Ping (1980) kínai kézilabdázónő, olimpikon

Pinjin alakban Li Ping:

 Li Ping (19??) világbajnok kínai asztaliteniszező
 Li Ping (1988) kínai súlyemelőnő